A 2004-es ETCC spanyol nagydíj volt a 2004-es túraautó-Európa-bajnokság második futama. A versenyt a Circuit Ricardo Tormo versenypályán rendezték meg a Spanyolországi Valencia-ban, 2004. április 18-án.

Időmérő

Első futam

Második futam 

Spanyol